Cars pode referir-se a:

Lugares 

Cars, comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento Gironde;

Cinema 
Cars (filme) (Português: "Carros"), filme de animação em computação gráfica, distribuído pela Walt Disney Pictures;

Música 
Cars (canção), single de 1979 de Gary Numan.
Cars (EP), álbum da banda americana Fear Factory;
The Cars, banda de rock norte-americana surgida no final da década de 1970.

Vídeo games 
Cars (video game), jogo para Playstation 2 baseado no filme de mesmo nome.
Project CARS, simulador de corrida desenvolvido por Slightly Mad Studios (Lançamento Q4 2014)

Desambiguação